Топ-модель по-американски, 4 сезон — четвёртый сезон американского реалити шоу «Топ-модель по-американски». Реалити-шоу транслировалось на телеканале UPN с 2 марта по 18 мая 2005 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Ford Models
 Разворот в журнале Elle Magazine
 Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией CoverGirl
Судьями в четвёртом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, супермодель Дженис Дикинсон, дизайнер Нол Марин. В этом сезоне девушки путешествовали в Кейптаун, ЮАР. Победительницей этого сезона стала 20-летняя Наима Мора из Детройта (Мичиган).

Полуфиналистка Бриттани Брокер приняла участие в 17 сезоне с тринадцатью бывших участниц.Бриттани заняла 14 место,выбыв первой.

Участницы 
(возраст указан на время конкурса)

Резюме 

 Участница исключена
 Участница выиграла конкурс
 Участница сделала худшую фотографию, но была оставлена.
 Участница выиграла в шоу

 В 4 эпизоде фотография Луви была признана самой худшей за все первые четыре сезона шоу. Однако, судьи решили исключить Бренди, поскольку их не устраивало поведение девушки и её отношение к делу.
 В 7 эпизоде Ребекка и Тиффани были исключены вдвоём.
 12 эпизод был повторением предыдущих эпизодов.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски
 Эффект Манделы

Примечания

Ссылки 
 

 

4 сезон
Телесезоны США 2005 года